Sri Umeshchandra Saxena est l'un des fils de Sri Ramchandra Babuji, le fondateur de la Shri Ram Chandra Mission de Shajahanpur et de l'enseignement du Sahaj Marg. Il en a pris la présidence en 1994, à la suite de S. P. Srivastava.

Succession controversée 

Sri Ramchandra Babuji est décédé en 1983. Sa succession a donné lieu à des querelles importantes où différents groupes se sont affrontés pour prendre le pouvoir à la tête de la Shri Ram Chandra Mission, tout cela au nom de l'enseignement spirituel du Sahaj Marg.

La version des partisans d'Umeshchandra Saxena 

Selon ses partisans, Umeshchandra Saxena aurait accusé son rival Shri Parthasarathi Rajagopalachari d'avoir tenté d'empoisonner Babuji à l'occasion d'un de leurs voyages en Occident. Toujours selon eux, Babuji n'avait désigné personne pour lui succéder. Shri Parthasarathi Rajagopalachari était secrétaire général de la Mission, mais il aurait été relevé de l'ensemble de ses fonctions au début des années 1980.

À la mort de Babuji, les seniors précepteurs ont dit que la lettre apportée par Shri Parthasarathi Rajagopalachari était un faux. D'une part, elle ne mentionnait pas le nom de son gourou Lalaji Maharaj ; d'autre part Babuji se serait aperçu un jour qu'il lui manquait 3 lettres signées en blanc et il aurait déposé une plainte au commissariat de police local.

Il y avait donc de nombreux prétendants, beaucoup de factions. Un groupe de travail a été formé et S. P. Srivastava a été choisi comme président. C'est seulement en 1994 qu'Umeshchandra Saxena a présenté une lettre de son père au groupe de travail de S. P. Srivastava. Examinée par les seniors précepteurs de Shajahanpur, la lettre a été acceptée. Srivastava a alors abandonnée la présidence à Umeshchandra.

Autres versions 

Tout le monde n'a pas rejeté la lettre présentée par Shri Parthasarathi Rajagopalachari. Même l'un de ses rivaux, Sri K. C. Narayana, reconnaît sa validité et refuse au contraire la légitimité de la candidature d'Umeshchandra Saxena.

Shri Parthasarathi Rajagopalachari et ses partisans ont préféré créer une autre structure. Ils ont enregistré une société à but non lucratif en Californie, toujours sous le nom de Shri Ram Chandra Mission. Ils enseignent à leur façon le Sahaj Marg de Babuji et ont tenté de le protéger en déposant les marques Shri Ram Chandra Mission et Sahaj Marg.

Beaucoup d'autres éminents disciples de Babuji n'ont choisi ni l'un ni l'autre des candidats. Ils ont définitivement quitté la SRCM et diffusent de leur propre côté ce qu'ils ont retenu de l'enseignement de leur gourou.

Président de la Shri Ram Chandra Mission 

Sri Umeshchandra Saxena devient donc président de la Shri Ram Chandra Mission de Shajahanpur en 1994.

Quelques années plus tard, l'un de ses adeptes crée un website "sahajmarg.org" où il publie côte à côte les 2 lettres d'Umeshchandra et de Shri Parthasarathi Rajagopalachari. C'est le point de départ d'une bataille juridique qui a opposé les deux Shri Ram Chandra Mission autour du nom de domaine.

L'arbitrage rendu sur le nom de domaine a été favorable à Umeshchandra le . Mais selon ses partisans, Shri Parthasarathi Rajagopalachari aurait alors engagé l'un des plus grands cabinets juridiques des États-Unis, en menaçant de porter l'affaire devant la Cour fédérale. Umeshchandra aurait alors renoncé à ses droits pour se consacrer à ses disciples de l'ashram de Shajahanpur.

Au printemps 2006, certains disciples de Babuji à Shajahanpur se sont plaints parce que les partisans de Shri Parthasarathi Rajagopalachari auraient envahi et récupéré leur ashram.

À voir aussi

Articles connexes 

 Sri Ramchandra
 Sahaj Marg
 Shri Ram Chandra Mission
 S. P. Srivastava
 Sri K. C. Narayana
 Ram Chandraji

Liens externes 

 Umeshchandra Saxena
 S.P. Srivastava et Umeshchandra Saxena
 La succession de Babuji
 Les héritiers de Mahatma Ram Chandraji
 La bataille autour d'un nom de domaine

Religion en Inde
Spiritualité autres
Groupement spirituel
Sahaj Marg